Bertau ist der Nachname von:
 Karl Bertau (1927–2015), deutscher Philologe
Martin Bertau (* 1968), deutscher Chemiker